est une expression anglaise signifiant « histoires d'amour ». Elle peut faire référence à :

 Love Stories, film polonais de  sorti en 1997 ;
 , album d'ABBA sorti en 1998 ;
 , court métrage français de compilation d'Olivier Dahan sorti en 2007.

Voir aussi